Bergmans ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Baptista Bergmans (1892–1980), niederländischer Botaniker und Gartenarchitekt
 Wim Bergmans (1940–2018), niederländischer Zoologe